Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1960 fand vom 28. Oktober bis 15. November in Brasilien statt. Die Sowjetunion gewann zum dritten Mal in Folge den Titel. Die Spiele wurden in Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Santos, Santo André, São Paulo und Belo Horizonte ausgetragen.

Modus 
Die zehn Teilnehmer spielten in der ersten Runde in einer Vierergruppe und zwei Dreiergruppen. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe kamen in die Finalgruppe mit sechs Teams. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. Der Sieger dieser Gruppe wurde neuer Weltmeister. Die anderen Teilnehmer spielten in einer Vierergruppe um die Ränge sieben bis zehn.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1960
Sportveranstaltung 1960
Weltmeisterschaft der Frauen 1960